In 1991 werd de eerste editie van de Copa Rio gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De winnaar plaatste zich voor de Copa do Brasil van het daaropvolgende seizoen. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 20 april tot 10 augustus. Flamengo werd kampioen.

Groep Hoofdstad

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Play-of

Groep Binnenland

Eerste fase

Groep A

Groep B

Finale

Eindronde
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa Rio (staatsbeker)
Rio Copa